Montville, commune française du département de Seine-Maritime
 Montville, ancienne commune française du département du Loiret
 Montville, ville australienne de l'État de Queensland
 Montville, ville américaine de l'État du Connecticut
 Montville, ville américaine de l'État du Maine
 Montville, ville américaine de l'État du New Jersey